Немецкие подводные лодки
 U-27 (1913)
 U-27 (1936)